Az 1961-es magyar női kézilabda-bajnokság a tizenegyedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Az Ózdi VTK új neve Ózdi Kohász lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1963
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1961
Magyarno~ikezilabdabajnoksag